

Epworth peut se référer à :

Patronyme 

 Paul Epworth, un producteur de musique britannique.

Toponymes

Canada 
 , une localité désignée sur la péninsule de Burin (Terre-Neuve).
 Epworth Park, un quartier de Grand Bay-Westfield, du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 , Ludington (Michigan).
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de White (Illinois).
 Epworth, une ville du comté de Dubuque, en Iowa, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Shelby (Missouri).

Royaume-Uni 
 Epworth, un village du Lincolnshire, en Angleterre.

Zimbabwe 
 , une ville du Zimbabwe

Autres 
 Échelle de somnolence d’Epworth, un questionnaire qui mesure la somnolence diurne.
 , propriété appartenant aux Méthodistes en Géorgie (États-Unis).